2. fotbalovou ligu se hrálo od roku 1993 v České republice zatím 71 klubů (sezona 2013/2014).

Přehled

Historická tabulka 
Historická tabulka klubů od roku 1993 do roku 2018.

2. česká fotbalová liga